Marc Pomponi fou tribú de la plebs elegit a l'abolició del decemvirat el 449 aC
 Marc Pomponi fou tribú amb potestat consular el 339 aC
 Marc Pomponi (tribú 362 aC), tribú de la plebs el 362 aC 
 Marc Pomponi (tribú 167 aC), tribú de la plens el 167 aC
 Marc Pomponi (amic de Gai Grac), cavaller romà (segle II aC)
 Marc Pomponi (edil), edil romà el 82 aC 
 Marc Pomponi (militar), militar romà (segle I aC)